Jakub kłamca (film 1975) − niemiecko-czechosłowacki dramat wojenny z 1974 roku w reżyserii Franka Beyera
 Jakub kłamca (film 1999) − amerykańsko-francusko-węgiersko-polski dramat wojenny z 1999 roku w reżyserii Petera Kassovitza